L' Australian Open 2008 est l'édition 2008 de l'Australian Open, qui est un tournoi PSA 2 Star avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Clare du 29 juillet au 3 août 2008.

L'ancien champion du monde David Palmer  remporte son tournoi national en s'imposant face à Kashif Shuja.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Australie féminin de squash 2000
 Australian Open

Liens externes 

Masculin 2008
Squash en 2008
Compétition de squash en Australie
Sport en Australie en 2008
Sport en juillet 2008
Sport en août 2008